Kvarnström ist der Familienname folgender Personen:

 Jonas Kvarnström, schwedischer Pianist und Komponist
 Kenneth Kvarnström (* 1963), finnischer Choreograph